Loose steht für:

 Loose, Gemeinde in Schleswig-Holstein 
 Loose, Bauerschaft in Leeden, Ortsteil von Tecklenburg
 eine Spielweise beim Poker, siehe Liste von Pokerbegriffen#L
 Loose (Album), ein Album der kanadischen Sängerin Nelly Furtado 
 Loose (Oderbruch), Siedlungsform im Oderbruch, siehe Streusiedlung #Mitteleuropa
 Güstebieser Loose, Ortsteil der Gemeinde Neulewin
 Zäckericker Loose, Ortsteil der Gemeinde Oderaue

 Loose GmbH&Co KG, Leppersdorf, marktführender Hersteller von Gelbkäse (Harzer Käse)

Loose ist der Familienname folgender Personen: 
 Alfred Loose (1908–?), deutscher HJ-Führer 
 Andrea Loose (* 1972), deutsche Juristin und Richterin am Bundessozialgericht
 Bernhard Loose (1836–1902), deutscher Bankier
 Christian Loose (* 1975), deutscher Politiker (AfD)
 Dustin Loose (* 1986), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Emmy Loose (1914–1987), österreichische Opernsängerin (Sopran)
 Fred Loose, deutscher Blutplasmaspender
 Friedrich Loose (1853–1930), deutscher Pfarrer und Regionalhistoriker
 Fritz Loose (1897–1982), deutscher Flugpionier
 Gabi Loose, deutsche Kanutin
 Gerhard Loose (1907–2000), deutsch-amerikanischer Germanist
 Günter Loose (1927–2013), deutscher Textdichter für Schlager
 Hans-Dieter Loose (* 1937), deutscher Historiker und Archivar
 Heinrich Loose (1812–1862), deutsch-katholischer Prediger, Revolutionär 1848/49
 Helmuth Nils Loose (* 1938), deutscher Fotograf
 Julian Loose (* 1985), deutscher Fußballspieler
 Kurt Loose (1913–2011), deutscher Bildhauer
 Matthias Loose (* 1965), deutscher Jurist und Richter am Bundesfinanzhof
 Norman Loose (* 1980), deutscher Fußballspieler
 Rainer Loose (* 1946), deutscher Geograf
 Ralf Loose (* 1963), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Siegfried Loose (1915–1996), deutscher Politiker (CDU)
 Stefan Loose (* 1946), deutscher Reisebuchautor
 Thomas Loose, bekannt als Tom Breck (* 1961), deutscher Kraftjongleur
 Thomas Loose (* 1964), deutscher Kanute
 Tobias Loose (* 1984), deutscher Politiker (CDU)
 William Loose (1910–1991), US-amerikanischer Filmkomponist

Siehe auch: 
 Lohse
 Loose Creek
 Looze
 Lose
 Luse